Бегимов:
 Бегимов, Камаш Тегинович — первый секретарь Фрунзенского райкома КП Казахстана города Алма-Аты.
 Бегимов, Кайрат Баяндинович — аким города Темиртау с 14 августа 2020.